Combat est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
Un combat désigne au sens propre, une lutte, un conflit physique, avec ou sans armes.

Au sens figuré, un combat désigne un militantisme en faveur d'une cause, par exemple un combat social en faveur d'une cause sociale.

Résistance
 Combat, l'un des huit grands mouvements de la résistance intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale.

Journal 
 Combat, une revue mensuelle française idéologique d'extrême-droite, fondée en 1936 par Thierry Maulnier et Jean de Fabrègues, et éditée jusqu'à la guerre.
 Combat, un journal quotidien français clandestin né pendant la Seconde Guerre mondiale, édité de 1941 à 1974.

Cinéma et télévision 
 Combat, un film de 1927.
 Combat !, une série télévisée américaine, de guerre.
 Combat, un épisode de la série télévisée britannique de science-fiction Torchwood.

Jeu vidéo 
 Combat, jeu de tir développé par Atari en 1977.

Toponyme 

 Quartier du Combat, un quartier de Paris.

Autre 
 Combat, une photographie de la Seconde Guerre mondiale du photographe Max Alpert.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre